Franciaország
Montmaur, település Aude megyében
Montmaur, település Hautes-Alpes megyében